Pieter van Diggelen (1793) 1793-1842
 Pieter Johannes Gesinus van Diggelen 1837-1907